Майкл Уинслоу (; род. 6 сентября 1958) — американский актёр, комик и битбоксер, известный как «человек десяти тысяч звуковых эффектов» за своё умение реалистично имитировать всевозможные звуки, используя только собственный голос.

Жизнь и карьера 
Отец — Роберт Уинслоу, мать — Верди Уинслоу.

Окончил университет разработки и моделирования в штате Колорадо.

Был трижды женат: на Анжеле Бейтопс (развод), Белинде Чёрч (умерла от передозировки наркотиков), нынешняя супруга — Шерон Уинслоу. Имеет троих детей. Живёт в пригороде Орландо, Флорида.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт

Комики США
Персоналии:Орландо
Родившиеся в Спокане